nsq – codice ISO 639-3 della lingua miwok della Sierra settentrionale